Шадиев — ингушская фамилия. Известные носители:
 Шадиев, Алихан Юсупович (род. 1985) — казахстанский футболист.
 Шадиев, Султан Арсамакович (1937) — журналист, писатель, переводчик.
 Шадиев, Юсуп Алаутдинович (род. 1954) — советский футболист.